Трои́л и Кресси́да:
 «Троил и Крессида» — поэма Джеффри Чосера.
 «Троил и Крессида» — пьеса Уильяма Шекспира.
 «Троил и Крессида» — опера английского композитора Уильяма Уолтона.